Канильяс-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 38,78 км². Население — 88 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки